Intussuscezione, chiamata anche invaginazione, condizione patologica dell'apparato digerente;
Intussuscezione, uno dei processi di formazione dei vasi sanguigni.